Черве́нне, до 1965 года — Мендзычервенне () — село в Польше в гмине Чарны-Дунаец Новотаргского повята Малопольского воеводства.

География 
Село находится в 13 км от административного центра повята города Новы-Тарг и в 76 км от центра воеводства города Краков.

История 
До 1965 года село имело название Мендзычервенне. 27 ноября 1965 года польский Совет министров переименовал село в Червенне. С 1978 по 1995 года село входило в Новосонченское воеводство.

В 2011 году через село проходила велосипедная трасса «Тур де Полонь 2011».

Примечания

Ссылки 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Населённые пункты Новотаргского повета